Чумойка — многозначный термин; гидроним.

 Чумойка (приток Валы) — река в России, протекающая по территории Можгинского района Удмуртской Республики. 
 Чумойка (приток Иты) — река в России, протекает в Игринском и Шарканском районах Республики Удмуртия. 
 Чумойка (приток Сепыча) — река в России, протекает по Удмуртии.